Никола́й Никола́евич Алексе́ев:
 Алексеев, Николай Николаевич (1827—1881) — русский математик.
 Алексеев, Николай Николаевич (1871—1905) — русский писатель.
 Алексеев, Николай Николаевич (1875—1955) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Алексеев, Николай Николаевич (1879—1964) — русский философ, правовед, один из идеологов евразийства.
 Алексеев, Николай Николаевич (1893—1937) — деятель советских спецслужб.
 Алексеев, Николай Николаевич (1914—1980) — начальник вооружения Министерства обороны СССР, маршал войск связи.
 Алексеев, Николай Николаевич (1932—2008) — советский и российский оперный певец и педагог.
 Алексеев, Николай Николаевич — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Алексеев, Николай Николаевич — физик, лауреат премии Векслера 2009 года.
 Алексеев, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9133; 26 ноября 1853.